La Foire aux illusions peut désigner plusieurs œuvres :

Littérature 
 La Foire aux illusions, roman de 1932 écrit par Philip Duffield Stong (1899 – 1957).

Le roman a été adapté trois fois au cinéma :

Cinéma 
 La Foire aux illusions (State Fair), film américain de Henry King (1933) ;
 La Foire aux illusions (State Fair), film musical américain de Walter Lang (1945) ;
 La Foire aux illusions (State Fair), film musical américain de José Ferrer (1962).

Et à la télévision :

Télévision 
 La Foire aux illusions (State Fair), téléfilm de David Lowell Rich (1976).

Voir aussi 
 , roman de l'écrivain américain  paru en 1932 ;
 State Fair, comédie musicale américaine de Tom Briggs et Louis Mattioli sur des chansons de Richard Rodgers et Oscar Hammerstein II, adaptée du film musical homonyme de 1945 et créée en 1992.